«Игла́» — советский художественный фильм, снятый в 1988 году режиссёром Рашидом Нугмановым на киностудии «Казахфильм». Первая полнометражная режиссёрская работа этого режиссёра. Авторы сценария — Александр Баранов и Бахыт Килибаев.

Премьера фильма состоялась 16 сентября 1988 года в Алма-Ате и в феврале 1989 года в Москве. Главные роли исполнили рок-музыканты — Виктор Цой («Кино») и Пётр Мамонов («Звуки Му»), для которого этот фильм стал дебютом в кино. Большинство поучаствовавших в фильме актёров фактически играли самих себя, поскольку их собственные имена, а также имена их персонажей совпадали. 

Картина стала лидером советского кинопроката 1989 года, а Виктор Цой по версии журнала «Советский экран» был признан лучшим актёром этого же года. Российский киновед Александр Павлов относит фильм к числу культовых, включая его в список 120 культовых картин мирового кино.

В фильме впервые в СССР была затронута тема экологической катастрофы Аральского моря.

В 2010 году Рашид Нугманов снял фильм «Игла Remix» — перемонтированную и дополненную версию «Иглы» с новыми музыкальными композициями, графикой и изменённым финалом.

Сюжет 
Мо́ро (сыграл Виктор Цой) приезжает в Алма-Ату с целью вернуть деньги, которые ему должен знакомый по имени Спартак (Александр Баширов), и останавливается у своей старой подруги Дины (Марина Смирнова). Наблюдая за её странными знакомыми, он понимает, что она стала наркоманкой, а её квартира превратилась в место сбыта наркотиков.

Моро увозит Дину к Аральскому морю, где она, через «ломку», начинает освобождаться от наркозависимости, но после возвращения в город всё начинается сначала. Тогда Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков, однако за одним из поставщиков — хирургом Артуром (Пётр Мамонов) — стоят влиятельные люди, пытающиеся избавиться от Моро: сначала они подсылают к нему «шпану» с целью отобрать ампулы с наркотиками, но он отбивается, тогда они подсылают наёмного убийцу (Ернар Абилев) и поздним зимним вечером Моро получает два удара ножом под предлогом дать прикурить сигарету. Далее Моро поднимается и с трудом уходит в темноту, дальнейшая его судьба остаётся неизвестной.

В ролях

Производство 
Среди вариантов названия фильма изначально были «Последний герой» и «Полёт чёрного солдата».

Виктор Цой был недоволен излишней грубостью своего героя в эпизоде в больнице (в частности, ему не понравилось высказывание «Он тебя трахает?», и он предлагал его убрать).

В самом начале фильма (съёмка велась в Москве рядом с Козицким переулком), на фоне вступления песни «Звезда по имени Солнце», закадровую фразу — «В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идёт... И сам он тоже» — произносит актёр Всеволод Ларионов.

Считается, что фраза главного героя «Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты» — перефразированная реплика из фильма «Хороший, плохой, злой». В оригинале она звучит так: «Люди делятся на два сорта — на тех, у кого револьвер заряжен, и тех, кто копает. Ты копаешь». На самом деле, по словам Рашида Нугманова, эта фраза — экспромт, придуманный им во время съёмок сцены в подвале алма-атинского ЦУМа.

Издание 
В 1996 году фильм «Игла» был выпущен на видеокассетах VHS студией «Союз Видео» совместно с компанией «Централ партнершип».

Саундтрек 
Саундтрек состоит из песен и инструментальных композиций группы «Кино», а также некоторых композиций других авторов.

Песни и инструментальные композиции специально для фильма были записаны группой «Кино» на киностудии «Мосфильм» в 1988 году (аранжировки и звучание песен несколько отличаются от альбомных изданий). Тогда же на киностудии «Мосфильм» — помимо песен, звучащих в фильме — группой были записаны «Невесёлая песня» и «Следи за собой», которые в картину не вошли. Песни и инструментальные композиции, записанные группой «Кино» для фильма (за исключением «Бошетунмай»), вошли в сборник «Кино в кино», выпущенный на CD лейблом «Moroz Records» в 2002 году. В сборник вошла и инструментальная композиция «Дина», не попавшая в сам фильм.

Песня «Звезда по имени Солнце» была написана Виктором Цоем во время съёмок фильма.

Фестивали и награды 
 1988 — Приз киноклубов в конкурсе «Особый взгляд» на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе.
 1989 — МКФ в Берлине — Участие в программе «Panorama» (Рашид Нугманов).
 1990 — Главный приз Международного кинофестиваля в Нюрнберге.

Признание 
Фильм вошёл в число лидеров советского проката. В первый год выхода на экраны страны (за 11 месяцев 1989 года) картину посмотрело 14,6 млн зрителей (2-е место среди отечественных фильмов).

По результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран», Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 года.

Последняя сцена фильма, в которой на фоне заснеженных елей героя пытаются убить и его кровь капает на снег, снята на ул. Тулебаева. На этой улице в 2017 году была открыта аллея, посвящённая фильму «Игла»: на выложенной каменной плиткой пешеходной дорожке уложены металлические пластины с цитатами из песен Цоя. 21 июня 2018 года в начале этой аллеи Виктору Цою был открыт памятник.

См. также 
 2010 — «Игла Remix» (перемонтированный фильм «Игла»)
 1999 — «Чёрный фраер» (пародия на фильм «Игла»)

Примечания

Ссылки 

 
 Новеллизация фильма «Игла» неизвестным автором // russrock.ru

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы-драмы СССР
Музыкальные фильмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы о наркотиках
Фильмы Рашида Нугманова
Аральское море
Виктор Цой
Пётр Мамонов